Prata ima više značenja:
 Prata (Kuneo)
 Prata (Groseto)
 Prata (Livorno)
 Prata (Verbano-Kuzio-Osola)